

Muškarci

Osvajači odličja po godinama

Odličja po državama

Žene

Osvajačice odličja po godinama

Osvajačice odličja po državama

Vidi još 
Vaterpolska SP 
Vaterpolo na Olimpijskim igrama 
Europska vaterpolska prvenstva 
Svjetski kup u vaterpolu

Vanjske poveznice 

FINA 
 pilkawodna.waw.pl, Svjetska liga